Carapa peut désigner :

 Carapa : genre d'arbres de la famille des Meliaceae ;
 Carapa : capitale de la paroisse civile de Mamo dans la municipalité d'Independencia, dans l'État d'Anzoátegui au Venezuela.

Homonymie de toponyme